George Herbert (1593-1633), poète anglais  ;
 George Herbert (1755-1801),  de Powis ;
 George Herbert (1862-1952),  de Powis ;
 George Herbert (1759-1827),  comte de Pembroke, chevalier de la Jarretière ;
 George Herbert (1850-1895),  de Pembroke,  comte de Montgomery ;
 George Herbert (1866-1923),  de Carnarvon, égyptologue britannique plus connu en tant que Lord Carnarvon ;
 George Herbert (1956-),  de Carnarvon, pair britannique et agriculteur.